Daniel Benson (Springfield, Missouri, 10 de setembro de 1987) é um ator e modelo norte-americano.

Ganhou notoriedade interpretando Zeke Rosenblatt em Os Feiticeiros de Waverly Place.

Carreira

 (2007-2011) - Os Feiticeiros de Waverly Place - Zeke Rosenblatt;
 (2010) - Hanna's Gold - Luke;
 (2010) - A Plataforma - Colin Brewer;
 (2006) - Zoey 101 - Thad;
 (2005) - American Dreams - Avery;
 (2004) - Phil do Futuro - Sterling;
 (2004) - A Agenda Secreta do Meu Namorado - Phillip.

Ligações externas

Atores dos Estados Unidos